Thanh Thủy (Phú Thọ)
 Thanh Thủy (Quảng Bình)
 Thanh Thủy (Tiền Giang)
 Thanh Thủy (Hà Giang)
 Thanh Thủy (Hà Nam)
 Thanh Thủy (Nghệ An)
 Thanh Thủy (Thanh Hóa)
 Thanh Thủy (Hải Dương)